Biografies:
 Carolina de Baviera (Mannheim, 1792 - Viena, 1873), reina de Württemberg i emperadriu d'Àustria 
 Carolina Bonaparte (Ajaccio, 1782 - Florència, Gran Ducat de Toscana, 1839), germana petita de Napoleó Bonaparte i esposa del mariscal Joachim Murat
 Biologia
 Carolina (arbre), planta de la família de les salicàcies
 Toponímia:
 Carolina (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama 
 Carolina (Santa Maria), barri al districte de Sede de la ciutat brasilera de Santa Maria, Rio Grande do Sul 
 Illa Carolina, illa de les Illes Line al centre de l'Oceà Pacífic
 La Carolina, municipi al nord-oest de la província de Jaén, pertanyent a l'orografia de Sierra Morena 
 Carolina Beach, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord 
 Carolina del Nord, estat dels Estats Units d'Amèrica 
 Carolina Shores, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord 
 Carolina del Sud, estat al sud-est dels Estats Units d'Amèrica 
 Carolina (Puerto Rico), municipi de l'estat lliure associat de Puerto Rico
 Organitzacions:
 Carolina Hurricanes, equip professional d'hoquei sobre gel de Raleigh (Carolina del Nord, Estats Units) 
 Carolina Panthers, franquícia de futbol americà de la ciutat de Charlotte (Carolina del Nord) 
 Universitat Carolina de Praga, universitat a la ciutat de Praga, a la República Txeca

 Carolina de Brandenburg-Ansbach (Ansbach, 1683 - Londres, 1737), filla de Joan Frederic de Brandenburg-Ansbach i Elionor de Saxònia-Eisenach 
 Carolina Cerezuela (Elx, Baix Vinalopó, 1980), actriu valenciana 
 Carolina Coronado (1823, Almendralejo – 1911, Vila de Mitra)
 Carolina d'Erbach-Fürstenau (Fürstenau, 1700 - Hildburghausen, 1758, filla de Felip Carles d'Erbach-Fürstenau i de Carlota Amàlia de Kunowitz 
 Carolina Ferre (Cocentaina, Comtat, 1974), periodista valenciana 
 Carolina Herrera (Caracas, 1939), dissenyadora de moda 
 Carolina de Leiningen-Dachsburg-Heidesheim (Heidesheim, 1734 - Frankfurt, 1810), filla de Cristià Carles Reinhard de Leiningen-Dagsburg-Falkenburg i de Caterina Polyxena de Solms-Rodelheim 
 Carolina de Mònaco (Montecarlo, 1957), princesa de Hannover
 Carolina Montagne (París, 1858 – Barcelona, 1941), modista 
 Carolina de Nassau-Saarbrücken (Saarbrucken, 1704 - Darmstadt, 1774), filla del comte Lluís de Nassau Saarbrücken i de la comtessa Felipa Enriqueta de Hohenlohe-Langenburg 
 Carolina d'Orange-Nassau (1743, Leeuwarden, Països Baixos - 1787 Kirchheimbolanden), princesa de Nassau-Weilburg, filla del príncep Guillem IV d'Orange i de la princesa Anna del Regne Unit 
 Carolina Otero (Valga, 1868 - Niça, 1965), ballarina gallega resident a França 
 Carolina Pascual García (1976, Oriola), gimnasta valenciana 
 Carolina de Saxònia-Weimar-Eisenach (Weimar, 1786 - Ludwigslust, 1816), filla de Carles August, Gran Duc de Saxònia-Weimar-Eisenach i Lluïsa de Hessen-Darmstadt 
 Carolina de Stolberg-Gedern (Gedern, 1732 - Langenburg, 1796), filla del príncep Frederic Carles de Stolberg-Gedern i de Lluïsa Enriqueta de Nassau-Saarbrücken 
 Carolina de Zweibrucken-Birkenfeld (Estrasburg, 1721 - Darmstadt, 1774), landgravina de Hessen-Darmstadt 
 Maria Carolina d'Àustria (reina de les Dues Sicílies) (Schönbrunn 1752 - Castell de Hetzendorf 1814), Arxiduquessa consort d'Àustria, princesa d'Hongria i de Bohèmia
 Maria Carolina de Borbó-Dues Sicílies (duquessa de Berry) (Palau Reial de Caserta, 1798 - Castell de Brunnsee (Àustria), 1870), duquessa de Berry, Princesa de les Dues Sicílies, princesa de França, duquessa de Berry i comtessa de Rony